Le Spectre – film del 1899 diretto da Georges Méliès
 Le Spectre – film del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
 Lo spettro del convento (Le Spectre) – film del 1909 diretto da Louis Feuillade